

Населені пункти та їхні частини

 Яжомбкі — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Яжомбкі — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Яжомбкі — частина села Бустрик у гміні Поронін Татранського повіту Малопольського воєводства
 Яжомбкі — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки